Příjmení Sladký nosí více významných osobností:

 Jan Sladký Kozina (1652–1695) – vůdce chodského povstání
 Martin Sladký – více osobností
 Tomáš Sladký (* 1986) – český florbalista, útočník
 Václav Sladký (1879–1940) – český pedagog a československý politik

Externí odkazy